Waldering ist der Ortsname von

 Waldering (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Waldering (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern